Nasty Girl ("ragazza terribile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Nasty Girl – album di Sterling Simms;
 Nasty Girl – singolo delle Vanity 6;
 Nasty Girl – singolo delle Destiny's Child;
 Nasty Girl – singolo di Nitty;
 Nasty Girl – singolo postumo di The Notorious B.I.G.;
 Nasty Girl – singolo di Ludacris